W Polsce
 Milonki – wieś w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Trzyciąż
 Milonki – osada w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Liniewo
 Milonki – dawna gromada